

Toponyme
La Machine est une commune française du département de la Nièvre ;

Littérature
La Machine est un roman fantastique de l'écrivain français René Belletto ;
La Machine est un roman de l'autrice belge Katia Lanero Zamora, paru en 2021 aux éditions ActuSF ;

Cinéma
La Machine est l'adaptation cinématographique du roman de René Belletto, réalisée par François Dupeyron (1994) ;
La Machine est un film français de Paul Vecchiali (1977) ;

Bande dessinée
La Machine est un album de la série L'Ultime Chimère, paru en 2008 ;

Musique
 La Machine,  album du rappeur français Jul (2020) ;
La Machine est un groupe de rock industriel français.

Série télévisée
 La Machine est une intelligence artificielle de la série américaine Person of Interest ;

Spectacle de rue
La Machine est une compagnie de théâtre de rue française.

Homonymie de titre